kwas fumarowy, 
 kwas maleinowy,